Enric de Luxemburg (II de Luxemburg i VII de Baviera), mort el 16 d'octubre de 1047, va ser comte a Luxemburg com Enric II de 1026 a 1047 i duc de Baviera com Enric VII de 1042 a 1047. Era fill de Frederic de Luxemburg, comte al Moselgau, i potser d'Ermentruda de Gleiberg.

El 1026 va heretar del seu oncle Enric I de Luxemburg el comtat de Luxemburg, així com dels càrrecs de protector de les abadies de Saint-Maximin de Trèveris i Saint-Willibrod d'Echternach. El 1042, va rebre de l'emperador el ducat de Baviera, que el seu oncle havia tingut igualment.

No es va casar i el seu germà Gislebert el va succeir a Luxemburg, mentre que Baviera va quedar a disposició de l'emperador (1047) o sigui d'Enric III del Sacre Imperi Romanogermànic, que havia estat Enric VI de Baviera, dit el Negre. Després de divuit mesos de vacant, el ducat de Baviera es va omplir en 2 febrer 1049 quan l'emperador Enric III el va concedir al comte Cunó o Conrad de Zutphen.

Ascendència

Referències 

 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902

Casa de les Ardenes
Ducs de Baviera
Nobles germànics
Comtes de Luxemburg
Luxemburguesos